Івонн Мойсбургер була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Шанелль Схеперс.

Андреа Петкович виграла титул, у фіналі перемігши кваліфаєра Шелбі Роджерс з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
  Беатріс Гарсія-Відагані

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Gastein Ladies, одиночний розряд
2014